Traumazine — второй студийный альбом американской рэперши Megan Thee Stallion, выход которого состоялся 12 августа 2022 года на лейблах 1501 Certified и 300 Entertainment.

Об альбоме 
Выходу альбома предшествовал выход трёх синглов. 11 марта 2022 года вышел сингл «Sweetest Pie» с участием британской певицы Дуа Липы. Сингл «Plan B» вышел 22 апреля. 21 июля вышел, записанный совместно с рэпером Фьючером, сингл «Pressurelicious». 15 августа вышло видео на песню «Her». Помимо Дуа Липы и Фьючера на альбоме отметились: Key Glock, Latto, Pooh Shiesty, Rico Nasty, Джене Айко, , Sauce Walka,  и .

В альбомном чарте Billboard 200 альбом дебютировал на 4-ой строчке.

Отзывы

Список треков

Чарты

Примечания 

Альбомы Megan Thee Stallion